Cazeneuve-Montaut ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand ) im Département Haute-Garonne in der Region Okzitanien (zuvor Midi-Pyrénées). Die Einwohner werden als Cazeneuvois bezeichnet.

Geographie 
Umgeben wird Cazeneuve-Montaut von den sieben Nachbargemeinden:

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Wegekreuz aus dem 16. Jahrhundert
 Kirche Notre-Dame

Literatur 
 Le Patrimoine des Communes de la Haute-Garonne. Flohic Editions, Band 1, Paris 2000, ISBN 2-84234-081-7, S. 144–146.

Weblinks 

Ort in Okzitanien
Gemeindegründung 1825